Beleg van Steenwijk (1580-1581) door George van Lalaing, graaf van Rennenberg
Inname van Steenwijk (1582) door Johan Baptiste van Taxis
Beleg van Steenwijk (1592) door Maurits van Oranje